Als Königreich Italien gelten historisch:

* Reichsitalien (872–18. Jh.), das aus dem Frankenreich hervorgegangene Königreich in Oberitalien, 951 dem Heiligen Römischen Reich angegliedert
 Königreich Italien (1805–1814), das 1805 aus der Cisalpinischen Republik Napoléons hervorgegangene kleinere Königreich in Nordostitalien
 Königreich Italien (1861–1946), 1861 aus dem Königreich Sardinien hervorgegangen, Vorläufer der heutigen Republik Italien

Siehe auch:
 Römisches Königreich